Östrand  ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Östrand (1909–2005), schwedischer Skispringer
 Per-Olof Östrand (1930–1980), schwedischer Schwimmer